Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Mark Cox e Graham Stilwell che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (semifinali)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (primo turno)

 Mark Cox /  Graham Stilwell (campioni)
 Jean-Baptiste Chanfreau /  Tom Leonard (quarti di finale)
 Boro Jovanović /  Alex Metreveli (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1973